Galley bezeichnet:
 die Küche in Flugzeugen (und Zügen), siehe Galley
 im englischen Sprachgebrauch allgemein die Bordküche in Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen

Galley ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Galley (* 1960), südafrikanischer Schauspieler   
 Eberhard Galley (1910–1994), deutscher Literaturwissenschaftler und Bibliothekar
 Eckhard Galley (* 1939), deutscher Sportjournalist
 Eik Galley (* 1967), deutscher Sportreporter und Journalist
 Garry Galley (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Johann Michael Galley (1650–1696), deutscher Kapellmeister und Komponist     
 Lauren Galley (* 1995), US-amerikanische Autorin und Moderatorin    
 Mel Galley (1948–2008), britischer Rockgitarrist
 Michael Galley (1944–2004), deutscher Kommunalpolitiker
 Robert Galley (1921–2012), französischer Politiker

Siehe auch:

 Galey
 Gallei
 Gallay